{{Ficha de noble
|nombre              = Alfonso
|título              = Príncipe heredero de Portugal
|imagen              = Morte do Príncipe D. Afonso, filho de D. João II, na Ribeira de Santarém em 1491 (séc. XVIII), Palácio Nacional de Sintra.png
|tamaño de imagen = 260px
|epígrafe = Cuadro representando su muerte, expuesto en el Palacio Nacional de Sintra.
|fecha de nacimiento = 18 de mayo de 1475
|lugar de nacimiento = Lisboa, Reino de Portugal
|fecha de defunción = 13 de julio de 1491 (16 años)
|lugar de defunción  = Santarém, Reino de Portugal
|lugar de entierro   = Monasterio de Batalha
|reinado             = Primera vez:11 de noviembre de 147715 de noviembre de 1477
 Segunda vez:28 de agosto de 148113 de julio de 1491
|predecesor          = Juan II de Portugal
|sucesor             = Manuel I de Portugal

|casa real           = Avís
|padre               = Juan II de Portugal
|madre               = Leonor de Viseu
|consorte            = Isabel de Aragón
|escudo              = 
}}
Alfonso de Portugal (Lisboa, 18 de mayo de 1475- Santarém, 13 de julio de 1491). Infante de Portugal, era hijo de Juan II de Portugal y de su esposa y prima la infanta Leonor de Viseu y bautizado con el nombre de su abuelo el rey Alfonso V. Fue nombrado heredero del trono del reino lusitano el 8 de marzo de 1476.  El rey tanto adoraba a este hijo que, en su homenaje, bautizó como «Príncipe» a la isla más pequeña del archipiélago de Santo Tomé y Príncipe.

Matrimonio 
Fue el único hijo superviviente de sus padres ya que aunque ellos tuvieron otro hijo en 1482 llamado Juan, este apenas vivió pocos días. El tratado de Alcáçovas en 1479, que puso fin a la guerra de Sucesión Castellana, entre otras cosas concertaba su matrimonio con su prima segunda, la infanta Isabel de Aragón, hija primogénita de los Reyes Católicos. En 1480, el infante Alfonso, que en esas fechas tenía cinco años, quedó a cargo de su abuela materna Beatriz de Portugal, madre de Leonor de Viseu, en la villa fronteriza de Moura y a principios del año siguiente, se desplazó ahí su prometida, Isabel de Aragón, que tenía unos diez años de edad. Ahí en Moura convivieron unos dos años los jóvenes infantes.

La boda, por poderes, se celebró diez años después, en la primavera de 1490 en Sevilla. En otoño del mismo año, el 19 de noviembre, Isabel llegó a Badajoz donde fue recibida por el tío de su novio, el infante Manuel, con quien casaría años después de enviudar. Los novios se encontraron en Elvas el día 22 y el día siguiente, Isabel conoció a su futura suegra, Leonor de Viseu, en el convento de Espinheiro, en Évora donde fue legitimado el matrimonio celebrado anteriormente en Sevilla por poderes. Alfonso en esas fechas tenía quince años y su esposa veinte.  

Esta boda era del agrado de ambos reinos. Isabel la Católica, cuya madre y ama eran portuguesas, deseaba estrechar los lazos con Portugal y, al mismo tiempo, le permitía «vigilar y controlar los pasos de su eterna rival, Juana la Beltraneja» a través de su hija. Aunque fue un matrimonio político, la pareja se enamoró y su unión que duró casi ocho meses, fue feliz.

Muerte 

En julio de 1491, la corte portuguesa se encontraba veraneando en la ribera de Santarém. El rey Juan II invitó a su hijo el príncipe Alfonso a bañarse con él en las aguas del Tajo. Al principio, Alfonso rechazó la propuesta pero viendo que su padre quería que le hiciese compañía, decidió acompañarle. Según el cronista portugués Rui de Pina, 

Según el mismo cronista, tan pronto su madre tuvo conocimiento del accidente, «herida de mortal dolor, con grande desconsuelo» se montó en una mula, acompañada de su nuera, y corrió al lugar donde yacía su hijo. Nada se pudo hacer. En señal de luto, los padres del infante decidieron vestir de negro. 

Según Bernardo Rodríguez, en los Anales de Arzila, su muerte le causó un gran trauma a su tutor Juan de Meneses, Conde de Cantanhede:

Las exequias fúnebres del infante se celebraron en el Monasterio de Batalha y ahí recibió sepultura donde también estaba enterrado su abuelo el rey Alfonso V de Portugal.

La infanta Isabel quedó devastada, convenciéndose de que el Señor deseaba la muerte de su joven esposo debido a que muchos judíos expulsados ​​de España por sus padres se refugiaron en Portugal, regresó a Castilla, y aún antes de que se levantara el cerco de Granada, se reunió con sus padres en Íllora. Los Reyes Católicos abandonaron temporalmente el campamento para estar con su hija y consolarla. En señal de duelo se cortó el pelo e hizo ayuno y flagelación el resto de su vida.

Después de la muerte de Alfonso, Juan II nombró como sucesor al duque de Beja, su primo y cuñado, que pasaría a gobernar como Manuel I el Afortunado, y que también se casaría con Isabel en 1497.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 

 

 
 

Nacidos en Lisboa
Fallecidos en Santarém
Infantes de Portugal del siglo XV (casa de Avís)
Alfonso de Avís
Administradores de la Orden de Avis
Fallecidos por caídas de caballos